Wicken steht für:
 Wicken (Vicia), eine Pflanzengattung in der Unterfamilie Schmetterlingsblütler
 Platterbsen (Lathyrus), eine Pflanzengattung in der Unterfamilie Schmetterlingsblütler
 Klimowka (Kaliningrad, Prawdinsk) (deutsch Wicken), ein Ort in der russischen Oblast Kaliningrad
 Wicken (Cambridgeshire), ein Ort in England

Wicken ist der Familienname folgender Personen:
 Siegfried zu Eulenburg-Wicken (1870–1961), deutscher Militär, Freicorpsgründer und Gutsherr
 Willy Wicken (1928–1985), deutscher Fußballspieler

fr:Vesce